TCAP je zkratka s více významy:

 Peroxidy acetonu (TATP nebo TCAP) – jsou organické peroxidy, které patří mezi velmi nebezpečné třaskaviny
 Transaction Capabilities Application Part (telekomunikace, sítě) – aplikační protokol Signalling System 7, která má za úkol umožnit současné vedení několika dialogů mezi stejnými subsystémy na stejných strojích